Georg Magnusson kan syfta på:

 Georg Magnusson (1907–1970), dekorationschef och teatermålare